Котон — многозначный термин:
 Кофон — одно из вариантов названия древнегреческого сосуда с ручкой.
 Котон — вид искусственной внутренней гавани в древности, названной по форме сосуда.
 Котон — японское название села Победино (Сахалинская область), использовавшееся до 1947 года.
 Котон — полицейский пёс, сыгравший в фильме «К-9» вместе с Джеймсом Белуши.

Персоналии 
 Котон, Михаил Михайлович (1908-2005) — советский и российский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1960), член-корреспондент РАН (1992).

См. также 
 Коттон